Zuberbier steht für:

 Zuberbier (Orgelbauer), deutsche Orgelbauerfamilie
 Torsten Zuberbier (* 1962), deutscher Dermatologe und Allergologe

Siehe auch:
 Zoberbier